Ева́нгелос (Ванге́лис) Мо́рас (; ) — греческий футболист и тренер, игравший на позиции защитника. Выступал в национальной сборной Греции.

Карьера

Клубная 
Вангелис Морас начал карьеру в клубе «Лариса». В возрасте 20-ти лет он перешёл в клуб «Проодефтики», которому помог выйти в высший дивизион чемпионата Греции.

В 2003 году он перешёл в клуб АЕК (Афины). За АЕК Морас провёл 72 матча. 22 мая 2007 года его контракт с клубом закончился, и он занялся поисками новой команды.

1 июля 2007 года Морас перешёл в итальянский клуб «Болонья», которому в первом же сезоне помог выйти в серию А. В клубе защитник выбрал номер 18, который также носил в АЕКе. 6 мая 2008 года Морас забил первый мяч за клуб, поразив ворота «Виченцы». 4 октября 2008 года он забил первый мяч в серии А, в ворота «Интернационале» (1:2).

В октябре 2011 года Морас подписал трехмесячное соглашение с «Суонси». «Это прекрасный шанс для меня», — сказал Вангелис Морас.

11 января 2012 года игрок подписал контракт с итальянским клубом «Чезена» сроком до 30 июня 2012 года.

Международная 
Морас был участником Олимпиады 2004.

После начала выступления в серии А, Морас был вызван в первый состав национальной команды. 11 февраля 2009 года он дебютировал в составе сборной Греции в матче с Данией. Постепенно Морас вытеснил Авраама Пападулоса из стартового состава сборной.

Личная жизнь 
Вангелис Морас стал донором костного мозга для своего старшего брата Димитриса, который болен лейкемией. Димитрис в марте 2014 года прилетел к родственникам в Австралию, но через неделю после прибытия врачи обнаружили у него лейкемию. Стать донором вызвался его брат Вангелис, который согласился прилететь в Мельбурн и сдал необходимый объём костного мозга. Процедура пересадки вещества Димитрису состоялась 2 августа.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Лариса»
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Панетоликос»